Neuwert ist

 Neuwert (Marxismus), im Marxismus die Wertschöpfung
 Neuwert (Betriebswirtschaftslehre), in der Betriebswirtschaftslehre ein Kostenrechnungsfaktor
 Neuwert (Versicherungsrecht), im Versicherungsrecht der Wiederbeschaffungswert

Siehe auch: 
 Neuzustand